Datação absoluta — determinação da idade de um objeto em relação ao presente

Datação relativa — determinação da idade relativa de um objeto

Datação (lexicologia) — estudo que visa estabelecer a data do primeiro registro escrito de uma palavra

Desambiguação